Noorse Mythologie, het hondje van Aegir, Scull (mythologie)
Roeien: Het roeien met 2 riemen, zie Scull (roeien)